Vesey ist der Familienname folgender Personen:

 Denmark Vesey (um 1767–1822), amerikanischer Sklave und Freiheitskämpfer
 Elizabeth Vesey (1715–1791), Mitbegründerin der Blaustrümpfe 
 Jim Vesey (James Edward Vesey; * 1965), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -scout
 Jimmy Vesey (James Vesey junior; * 1993), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 John Vesey (um 1462–1555), britischer Geistlicher
 John Xantus de Vesey (1825–1894), ungarischer Zoologe, siehe János Xántus
 Leslie Desmond Edward Foster Vesey-Fitzgerald (1910–1974), irischer Entomologe, Ornithologe und Naturschützer

Siehe auch:
 Vessey